Palas de Rei (spanisch: Palas de Rey) ist eine spanische Gemeinde (Municipio) in der spanischen Region Galicien am Rande des Jakobsweges. Sie gehört zur Provinz Lugo und hat  Einwohner (Stand ).

Geschichte 

Der Ortsname heißt wörtlich übersetzt Königspalast. Es gibt aber weder Belege für die These, dass hier König Witiza Hof gehalten hätte, noch dass der Ort im 5. Jahrhundert Bischofssitz gewesen sei. Die erste erhaltene urkundliche Erwähnung findet sich im Caelicolae von Alfons III. Weiterhin beschreibt es Aimeric Picaud im Jakobsbuch als Palacium Regis. Eine weitere Erwähnung an gleicher Stelle geißelt die Prostitution, die es seinerzeit am Jakobsweg zwischen Portomarín und Palas de Rei gegeben haben soll.

Kunsthistorisch relevant ist in Palas de Rei die in dem Caelicolae erwähnte Kirche San Tirso. Auf dem Gemeindegebiet findet sich jedoch eine Vielzahl romanischer Kirchen, deren wichtigste die Fresken geschmückte Salvatorkirche in Vilar de Donas ist. Auch die Burg von Pambre gehört administrativ zu Palas de Rei.

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde 

Quelle: – grafische Aufarbeitung für Wikipedia

Literatur 
 Míllan Bravo Lozano: Praktischer Pilgerführer. Der Jakobsweg. Editorial Everest, Léon 1994, ISBN 84-241-3835-X, S. 221ff.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien